Elixir – system rozliczeń międzybankowych
 Elixir – funkcyjny język programowania